Stepan Terentjev (ur. 16 maja 1996 r.) – litewski biegacz narciarski, zawodnik klubu Startas.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 12 listopada 2011 roku, podczas zawodów rangi "FIS" w fińskiej miejscowości Muonio, gdzie zajął 203. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 11 grudnia 2016 roku w Davos, gdzie uplasował się na 88. miejscu w sprincie stylem dowolnym. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobył.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Bury nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Urodzeni w 1996
Litewscy biegacze narciarscy